Il benzene esaclorato è un nome comune che può riferirsi a:

 il corretto composto chimico equivalente esaclorobenzene;
 erroneamente a qualsiasi isomero dell'esaclorocicloesano, in particolare all'isomero gamma, conosciuto anche con il nome comune di lindano